Wessjolowka (russisch , deutsch auch inkorrekt Wesselowka, Wesjolowka) ist der Name mehrerer Dörfer in Russland:
 in der Republik Baschkortostan:
 Wessjolowka (Baschkortostan, Aurgasinski) im Rajon Aurgasinski
 Wessjolowka (Baschkortostan, Fjodorowka) im Rajon Fjodorowka
 in der Oblast Kaliningrad:
 Wessjolowka (Kaliningrad, Gurjewsk), im Rajon Gurjewsk (bis 1946 Sielkeim, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Wessjolowka (Kaliningrad, Swetly), im Stadtkreis Swetly (bis 1946 Bärwalde, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Wessjolowka (Kaliningrad, Tschernjachowsk), im Rajon Tschernjachowsk (bis 1938 Judtschen, 1938–1946 Kanthausen, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 in der Republik Komi:
 Wessjolowka (Komi)
 in der Region Krasnodar:
 Wessjolowka (Krasnodar)
 in der Oblast Lipezk:
 Wessjolowka (Lipezk)
 in der Oblast Rostow:
 Wessjolowka (Rostow)
 in der Oblast Smolensk:
 Wessjolowka (Smolensk)
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Wessjolowka (Swerdlowsk)
 in der Oblast Tambow:
 Wessjolowka (Tambow)
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Wessjolowka (Tscheljabinsk)
 in der Oblast Twer:
 Wessjolowka (Twer)
 in der Oblast Woronesch:
 Wessjolowka (Woronesch)

Siehe auch:
 Sendemast Wessjolowka